Иоанн Иерусалимский может относиться к:

 Иоанну Крестителю, в честь которого основан Орден Святого Иоанна Иерусалимского;
 Епископам и патриархам Иерусалимским:
 Иоанн I, епископ Иерусалима ок. 117 года;
 Иоанн II, епископ Иерусалима в 387—417;
 Иоанн III, патриарх Иерусалимский в 516—524 годах;
 Иоанн IV, патриарх Иерусалимский в 575—594 годах;
 Иоанн V, патриарх Иерусалимский в 706—735 годах;
 Иоанн VI, патриарх Иерусалимский в 838—842 годах;
 , патриарх Иерусалимский в 964—966;
 Иоанн VIII, патриарх Иерусалимский в 1100-х годах;
 Иоанн IX, патриарх Иерусалимский в 1156—1166 годах;
 Королям Иерусалимским:
 Иоанн I король Иерусалима в 1210—1212 годах;
 Иоанн II, король Иерусалима и Кипра в 1284—1285 годах;